Etlastenasellus är ett släkte av kräftdjur. Etlastenasellus ingår i familjen Stenasellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Etlastenasellus